BSC steht für:
 Balanced Scorecard, ein Controlling- bzw. Strategieinstrument
 Barcelona Supercomputing Center, ein wissenschaftliches Rechenzentrum in Barcelona (Spanien)
 Base Station Controller, Basisstations-Steuereinrichtung im digitalen GSM-Mobilfunknetz
 Best Supportive Care, beste Begleitbehandlung von Krebspatienten
 Binary Symmetric Channel, ein binärer, symmetrischer Kanal
 Binary Synchronous Communication, ein älteres, zeichenorientiertes Netzprotokoll
 British Security Coordination, eine Organisation des britischen Geheimdienstes MI6 während des Zweiten Weltkriegs
 British Society of Cinematographers, Akademie der Kameraleute im Vereinigten Königreich
 British Society of Criminology, kriminologisch-fachwissenschaftliche Vereinigung des Vereinigten Königreichs
 British Standard Cycle, eine englische Gewindenorm für Fahrräder und Motorräder
 BSC Music, deutsches Tonträgerunternehmen und Musikverlag
 Bundesvision Song Contest, jährlicher deutscher Musikwettbewerb
 Bahnhof Berlin Schichauweg (DS100-Code)

Sportvereine:
 Basler Sportclub, Sportverein aus Basel, siehe BSC Old Boys Basel
 Berner Sportclub, Sportverein aus Bern, siehe BSC Young Boys
 Berliner Sport-Club, Sportverein aus Berlin
 Hertha BSC, ein Sportverein aus Berlin
 Blankeneser Segel-Club, ein Segelverein aus Hamburg
 Bonner Sport-Club, ein Fußballverein, siehe Bonner SC

B.Sc. steht für:
 Bachelor of Science, akademischer Abschluss, siehe Bachelor #Abschlussbezeichnungen

Siehe auch:

Abkürzung